Манасе́їн () — російське прізвище. Жіночий варіант — Манасеїна.

 Манасеїн В'ячеслав Авксентійович (1841—1901) — російський лікар-терапевт, публіцист.
 Манасеїн Микола Авксентійович (1834—1895) — російський державний діяч.
 Манасеїн Михайло Петрович (1860—1917) — російський лікар.

Посилання 
 Генеалогічна база знань. Манасеїни 

Російські прізвища